Ausejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ausejo (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Ausejo (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Spanienförgreningar